Podvelež (naselje)
Podveležje (zaravan)